Quilmes kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Quilmes,

Argentina 

 Partido de Quilmes, kommun, Buenos Aires, 
 Quilmes (kommunhuvudort), Buenos Aires, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar